Корпоративный блог — блог, издаваемый организацией и используемый как для связей с общественностью, так и для внутренней организации её работы. Либо полностью подконтрольный организации, координируемый и наполняемый ею контентом, но формально с ней не связанный.

Внутрикорпоративный блог 
Внутренний корпоративный блог — важное средство коммуникации, особенно в крупных компаниях. Некоторые преимущества:
 Блог поможет улучшить взаимодействие сотрудников, предоставляет возможности для обучения. Он хорошо подходит для запуска новых проектов, для работы в неоднородных, больших коллективах.
 Блог помогает выявить различные взгляды на какой-либо вопрос. Открытость для публикации постов и комментариев — хорошая возможность высказаться всем членам коллектива.
 Путём дискуссий на заданную тему блог помогает найти компромисс при наличии разных точек зрения.
 Для руководителей блог — возможность наладить взаимодействие с сотрудниками.
 Блог — это своеобразная «история фирмы», архив идей и обсуждений.

Чаще всего каждый сотрудник может оставить комментарий к любому посту. Круг авторов блога определяется политикой компании, часто написать пост может любой сотрудник.

Блог имеет определённые преимущества перед такими внутрикорпоративными коммуникациями, как, например, переписка по email. Причины:
 когда писем становится слишком много, это затрудняет общение;
 не все сотрудники умеют правильно архивировать письма, в результате чего они не смогут впоследствии найти требуемую информацию.

Внутренний блог — альтернатива или дополнение к корпоративным собраниям, совещаниям. Сотрудники крупных компаний часто не имеют возможность проводить совещания (например, из-за дальности расстояний между филиалами или занятости).

Публичный блог 
Внешние корпоративные блоги, по самой своей природе, являются предвзятыми, хотя они могут также предложить более честный и прямой вид, чем традиционные каналы связи.

Одна из основных целей компаний — налаживание коммуникаций с клиентами (как настоящими, так и потенциальными). Благодаря оперативности публикации постов и возможности комментирования публичный корпоративный блог очень важен для достижения этой цели.

Блоги являются ценным дополнением к корпоративному сайту, так как в них может быть представлена альтернативная точка зрения на тот или иной вопрос, те или иные продукты компании могут быть описаны более простым и доступным языком.

Примечания

Литература 
 Евгений Ющук, Александр Кузин. «Противодействие черному PR в Интернете» — М.:Издательство деловой литературы «Вершина», 2008. ISBN 978-5-9626-0424-4
 Антон Попов. «Блоги. Новая сфера влияния» — М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2008. ISBN 978-5-902862-68-0
 А. В. Прохоров. Реклама в блогах: учеб.пособие / А. В. Прохоров; М-во обр.и науки РФ, ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2010. 48с.

Ссылки 
 Евгений Ющук. «Управление репутацией компании в интернете: боевой блогинг» — Москва, «Корпоративная имиджелогия», № 1(2), 2008 год.
 Евгений Ющук. «Боевой блогинг — инструмент конкурентной разведки» — Санкт-Петербург, информационно-методический журнал «Защита информации. Инсайд», № 6, 2007 год. — С. 30-33.
 Корпоративные блоги как инструмент PR (лекция Алексея Новикова)
 Глава Google Russia про корпоративные блоги 
 «Деловой квартал». Как блоги могут повлиять на бизнес локальных компаний № 39 от 22.10.2007
 Как вести блог
 Возможности корпоративного блога

Блоги